Être libriste signifie être une personne attachée aux valeurs éthiques véhiculées par le logiciel libre et la culture libre en général. 

En matière de logiciels, les libristes défendent les quatre libertés fondamentales telles que définies par la  (en français, « Fondation pour le logiciel libre ») et le projet GNU , tous deux fondées par Richard Stallman.

Les libristes refusent généralement d'installer sur leurs appareils personnels des logiciels qui les privent d'une ou plusieurs des libertés évoqués plus haut, à l'instar des végétariens qui refuseraient de manger de la viande pour des raisons éthiques. En plus des problèmes éthiques, les libristes peuvent citer des problèmes de sécurité et de confiance que comporte l'installation de logiciels à code source fermé. Ces logiciels étant distribués sous forme binaire (code source compilé), leur fonctionnement interne n'est connu que de leur auteur.

Mais, plus que pour leur confort ou sécurité personnelle, les libristes s'attachent aux logiciels ou protocoles libres, car ils pensent qu'ils sont la condition d'une société libre ; celle-ci dépendant de plus en plus de l'outil informatique pour son fonctionnement.

L'expression est parfois reprise dans les médias pour désigner le militantisme d'une personne en faveur du logiciel libre.

Libristes connus 
En , le Framablog (blog de l'association française Framasoft) fait un appel à ses lecteurs pour déterminer quels sont les libristes français les plus populaires. Dans la liste des propositions, on retrouve, entre autres :

On peut également citer :

Références

Annexes

Articles connexes 
 Culture libre
 Logiciel libre
 Communauté du logiciel libre
 Œuvre libre
 Libertés sur Internet
 Logiciel propriétaire

Culture informatique
Culture alternative
Culture libre
 
Liste en rapport avec l'informatique